Rik Vandenberghe (atleet) (1953), Belgisch atleet
Rik Vandenberghe (bankier) (1961), Belgisch bankier